Алексей Таран:
 Таран, Алексей Павлович (1919—1997) — командир расчёта 120-мм миномёта, старшина.
 Таран, Алексей Филиппович (1934—1998) — тракторист-комбайнер колхоза имени Мичурина Днепропетровской области Украинской ССР.